samenstelling (taalkunde).
Nederlandse samenstelling 
samenstelling (scheikunde).
samenstelling van relaties en functies in de wiskunde